Frome steht für:

 Frome (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Frome (Somerset), Stadt in der englischen Grafschaft Somerset
 Frome (Jamaika), Ortschaft im Westmoreland Parish
 Lake Frome, See in South Australia

Siehe auch:
 River Frome